Котова () — село в Дрокиевском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Котова, включающей также село Макаровка.

История 
21 сентября 1970 года к селу Котова было присоединено соседнее село Картофлянка.

География 
Село расположено на высоте 151 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Котова проживает 3016 человек (1454 мужчины, 1562 женщины).

Этнический состав села:

Инфраструктура 
В начале 2000-х в селе открылся единственный в стране музей под открытым небом.

Примечания 

Населённые пункты Дрокиевского района